En Pologne, Przysieka peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przysieka, un village dans la powiat de Gniezno,
 Przysieka, un village dans la powiat de Konin,
 Przysieka, un village dans la powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Przysieka, un village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Przysieka, un village.